Vooruit, en avant en néerlandais, peut désigner :
 Vooruit, nom d'un parti politique belge néerlandophone, qui s'appelait auparavant Socialistische Partij Anders.
 Vooruit,  nom d'une coopérative ouvrière qui a donné son nom à plusieurs bâtiments à Gand dont un centre culturel le Kunstencentrum Vooruit.
 Vooruit, nom d'un ancien quotidien belge.
 , une brasserie fondée par la coopérative.
 , un orchestre d'harmonie belge.
  un ancien office des eaux des Pays-Bas.